Journal of Chromatography steht für zwei regelmäßig publizierte Fachzeitschriften:

 Journal of Chromatography A, abgekürzt J. Chrom. A
 Journal of Chromatography B, abgekürzt J. Chrom. B